Le Tournoi de tennis de Sopot 2004 s'est déroulé du 9 au 16 août et a été remporté par l'Espagnol Rafael Nadal.

Faits marquants 

 Sept mois après sa première finale professionnelle, Rafael Nadal remporte son premier tournoi ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Pologne en 2004
Tennis en août 2004